Di seguito una lista di asteroidi dal numero 200001 al 201000 con data di scoperta e scopritore.

200001-200100 

|-
| 200001 - ||  || 11 maggio 2007 || CSS
|-
| 200002 Hehe ||  || 6 maggio 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 200003 Aokeda ||  || 19 maggio 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 200004 - ||  || 23 maggio 2007 || Broughton, J.
|-
| 200005 - ||  || 16 maggio 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 200006 - ||  || 6 giugno 2007 || Eskridge
|-
| 200007 - ||  || 8 giugno 2007 || CSS
|-
| 200008 - ||  || 8 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 200009 - ||  || 8 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 200010 - ||  || 8 giugno 2007 || CSS
|-
| 200011 - ||  || 8 giugno 2007 || CSS
|-
| 200012 - ||  || 9 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 200013 - ||  || 15 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 200014 - ||  || 16 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 200015 - ||  || 17 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 200016 - ||  || 21 giugno 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 200017 - ||  || 21 giugno 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 200018 - ||  || 21 giugno 2007 || LONEOS
|-
| 200019 - ||  || 23 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 200020 Cadi Ayyad ||  || 14 luglio 2007 || Rinner, C.
|-
| 200021 - ||  || 15 luglio 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 200022 - ||  || 22 luglio 2007 || LUSS
|-
| 200023 - ||  || 25 luglio 2007 || OAM
|-
| 200024 - ||  || 25 luglio 2007 || Chante-Perdrix
|-
| 200025 Cloud Gate ||  || 25 luglio 2007 || Lin, C.-S., Ye, Q.-z.
|-
| 200026 - ||  || 7 agosto 2007 || Eskridge
|-
| 200027 - ||  || 14 agosto 2007 || Ferrando, R.
|-
| 200028 - ||  || 12 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 200029 - ||  || 13 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 200030 - ||  || 13 agosto 2007 || LONEOS
|-
| 200031 Romainmontaigut ||  || 12 agosto 2007 || Eygalayes
|-
| 200032 - ||  || 12 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 200033 Newtaipei ||  || 6 agosto 2007 || LUSS
|-
| 200034 - ||  || 5 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 200035 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 200036 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 200037 - ||  || 11 settembre 2007 || CSS
|-
| 200038 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 200039 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 200040 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 200041 - ||  || 13 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 200042 - ||  || 6 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 200043 - ||  || 13 ottobre 2007 || Lowe, A.
|-
| 200044 - ||  || 13 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 200045 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 200046 - ||  || 13 ottobre 2007 || CSS
|-
| 200047 - ||  || 17 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 200048 - ||  || 30 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 200049 - ||  || 8 luglio 2008 || OAM
|-
| 200050 - ||  || 25 luglio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 200051 - ||  || 28 luglio 2008 || Chante-Perdrix
|-
| 200052 Sinigaglia ||  || 31 luglio 2008 || Tozzi, F., Sostero, G.
|-
| 200053 - ||  || 2 agosto 2008 || Eygalayes
|-
| 200054 - ||  || 6 agosto 2008 || OAM
|-
| 200055 - ||  || 8 agosto 2008 || OAM
|-
| 200056 - ||  || 10 agosto 2008 || OAM
|-
| 200057 - ||  || 11 agosto 2008 || Crni Vrh
|-
| 200058 - ||  || 24 agosto 2008 || Ory, M.
|-
| 200059 - ||  || 25 agosto 2008 || OAM
|-
| 200060 - ||  || 25 agosto 2008 || OAM
|-
| 200061 - ||  || 25 agosto 2008 || OAM
|-
| 200062 - ||  || 26 agosto 2008 || OAM
|-
| 200063 - ||  || 24 agosto 2008 || OAM
|-
| 200064 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 200065 - || 2805 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200066 - || 2836 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200067 - || 4133 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200068 - || 4310 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200069 Alastor || 4322 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200070 - || 2090 T-1 || 25 marzo 1971 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200071 - || 2051 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200072 - || 2132 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200073 - || 2190 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200074 - || 2194 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200075 - || 3119 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200076 - || 5009 T-2 || 25 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200077 - || 5134 T-2 || 25 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200078 - || 1028 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200079 - || 1138 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200080 - || 2436 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200081 - || 2674 T-3 || 11 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200082 - || 4022 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200083 - || 5037 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 200084 - ||  || 1 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 200085 - ||  || 14 settembre 1991 || Holt, H. E.
|-
| 200086 - ||  || 25 agosto 1992 || Lowe, A.
|-
| 200087 - ||  || 24 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 200088 - ||  || 26 gennaio 1993 || Spacewatch
|-
| 200089 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 200090 - ||  || 11 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 200091 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 200092 - ||  || 4 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 200093 - ||  || 5 settembre 1994 || Elst, E. W.
|-
| 200094 - ||  || 29 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 200095 - ||  || 29 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 200096 - ||  || 6 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 200097 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 200098 - ||  || 23 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 200099 - ||  || 25 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 200100 - ||  || 26 aprile 1995 || Spacewatch
|}

200101-200200 

|-
| 200101 - ||  || 25 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 200102 - ||  || 31 agosto 1995 || AMOS
|-
| 200103 - ||  || 28 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 200104 - ||  || 16 settembre 1995 || Tichý, M.
|-
| 200105 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 200106 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 200107 - ||  || 30 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 200108 - ||  || 22 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 200109 - ||  || 24 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 200110 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 200111 - ||  || 25 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 200112 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 200113 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 200114 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 200115 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 200116 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 200117 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 200118 - ||  || 15 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 200119 - ||  || 16 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 200120 - ||  || 11 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 200121 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 200122 - ||  || 4 febbraio 1997 || NEAT
|-
| 200123 - ||  || 14 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 200124 - ||  || 7 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 200125 - ||  || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 200126 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 200127 - ||  || 27 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 200128 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 200129 - ||  || 27 settembre 1997 || Lopez, A., Pacheco, R.
|-
| 200130 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 200131 - ||  || 23 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 200132 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 200133 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 200134 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 200135 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 200136 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 200137 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 200138 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 200139 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 200140 - ||  || 28 novembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 200141 - ||  || 3 dicembre 1997 || Sato, N.
|-
| 200142 - ||  || 23 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 200143 - ||  || 23 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 200144 - ||  || 22 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 200145 - ||  || 28 febbraio 1998 || Lagerkvist, C.-I.
|-
| 200146 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 200147 - ||  || 27 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 200148 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 200149 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 200150 - ||  || 1 giugno 1998 || Elst, E. W.
|-
| 200151 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 200152 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 200153 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 200154 - ||  || 1 settembre 1998 || Zoltowski, F. B.
|-
| 200155 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 200156 - ||  || 18 settembre 1998 || Tucker, R. A.
|-
| 200157 - ||  || 24 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 200158 - ||  || 15 ottobre 1998 || CSS
|-
| 200159 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 200160 - ||  || 25 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 200161 - ||  || 9 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 200162 - ||  || 24 gennaio 1999 || Korlević, K.
|-
| 200163 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 200164 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 200165 - ||  || 8 febbraio 1999 || Veillet, C.
|-
| 200166 - ||  || 8 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 200167 - ||  || 12 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 200168 - ||  || 16 febbraio 1999 || ODAS
|-
| 200169 - ||  || 19 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 200170 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 200171 - ||  || 22 marzo 1999 || LONEOS
|-
| 200172 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 200173 - ||  || 14 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 200174 - ||  || 14 maggio 1999 || CSS
|-
| 200175 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 200176 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 200177 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 200178 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 200179 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 200180 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 200181 - ||  || 19 maggio 1999 || Spacewatch
|-
| 200182 - ||  || 22 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 200183 - ||  || 3 settembre 1999 || Šarounová, L.
|-
| 200184 - ||  || 4 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200185 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200186 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200187 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200188 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200189 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200190 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200191 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200192 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200193 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200194 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200195 - ||  || 14 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200196 - ||  || 14 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200197 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 200198 - ||  || 2 settembre 1999 || Gladman, B.
|-
| 200199 - ||  || 5 settembre 1999 || CSS
|-
| 200200 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|}

200201-200300 

|-
| 200201 - ||  || 5 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200202 - ||  || 7 settembre 1999 || CSS
|-
| 200203 - ||  || 30 settembre 1999 || CSS
|-
| 200204 - ||  || 2 ottobre 1999 || Klet
|-
| 200205 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200206 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 200207 - ||  || 15 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 200208 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200209 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200210 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200211 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200212 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200213 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200214 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200215 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200216 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200217 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200218 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200219 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 200220 - ||  || 2 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 200221 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 200222 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200223 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200224 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200225 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 200226 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 200227 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 200228 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 200229 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 200230 - ||  || 16 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 200231 - ||  || 16 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 200232 - ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 200233 - ||  || 4 novembre 1999 || Bickel, W.
|-
| 200234 Kumashiro ||  || 4 novembre 1999 || Nakamura, A.
|-
| 200235 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200236 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 200237 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 200238 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 200239 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200240 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200241 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 200242 - ||  || 9 novembre 1999 || CSS
|-
| 200243 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200244 - ||  || 3 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200245 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200246 - ||  || 6 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200247 - ||  || 12 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200248 - ||  || 13 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 200249 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200250 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 200251 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200252 - ||  || 15 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200253 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 200254 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 200255 Weigle ||  || 10 novembre 1999 || Buie, M. W.
|-
| 200256 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 200257 - ||  || 2 novembre 1999 || CSS
|-
| 200258 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 200259 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200260 - ||  || 30 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200261 - ||  || 2 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200262 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 200263 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 200264 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 200265 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 200266 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 200267 - ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 200268 - ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 200269 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 200270 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 200271 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|-
| 200272 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|-
| 200273 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 200274 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 200275 - ||  || 13 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 200276 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200277 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200278 - ||  || 15 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200279 - ||  || 5 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200280 - ||  || 3 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 200281 - ||  || 9 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200282 - ||  || 28 dicembre 1999 || Comba, P. G.
|-
| 200283 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200284 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200285 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 200286 - ||  || 2 gennaio 2000 || Korlević, K.
|-
| 200287 - ||  || 6 gennaio 2000 || Olathe
|-
| 200288 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 200289 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 200290 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 200291 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 200292 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 200293 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 200294 - ||  || 15 gennaio 2000 || Korlević, K.
|-
| 200295 - ||  || 6 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 200296 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 200297 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 200298 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 200299 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 200300 - ||  || 28 gennaio 2000 || Kobayashi, T.
|}

200301-200400 

|-
| 200301 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 200302 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 200303 - ||  || 9 febbraio 2000 || Korlević, K.
|-
| 200304 - ||  || 5 febbraio 2000 || CSS
|-
| 200305 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 200306 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 200307 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 200308 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 200309 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 200310 - ||  || 28 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 200311 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 200312 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 200313 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 200314 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 200315 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 200316 - ||  || 4 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 200317 - ||  || 2 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 200318 - ||  || 4 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 200319 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 200320 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 200321 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200322 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200323 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200324 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200325 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200326 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200327 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200328 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200329 - ||  || 3 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 200330 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 200331 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 200332 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200333 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 200334 - ||  || 30 aprile 2000 || Eskridge
|-
| 200335 - ||  || 25 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 200336 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 200337 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200338 - ||  || 29 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 200339 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200340 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200341 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 200342 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 200343 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 200344 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 200345 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 200346 - ||  || 4 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 200347 - ||  || 11 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 200348 - ||  || 10 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 200349 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 200350 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 200351 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 200352 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 200353 - ||  || 24 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 200354 - ||  || 31 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 200355 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 200356 - ||  || 31 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 200357 - ||  || 23 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 200358 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 200359 - ||  || 1 agosto 2000 || Pravec, P., Šarounová, L.
|-
| 200360 - ||  || 4 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200361 - ||  || 3 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200362 - ||  || 21 agosto 2000 || Comba, P. G.
|-
| 200363 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200364 - ||  || 23 agosto 2000 || Broughton, J.
|-
| 200365 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200366 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200367 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200368 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200369 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200370 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200371 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200372 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200373 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200374 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200375 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200376 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200377 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200378 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200379 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200380 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200381 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200382 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200383 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200384 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200385 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200386 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200387 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200388 - ||  || 26 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 200389 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 200390 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200391 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200392 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200393 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200394 - ||  || 5 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200395 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200396 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200397 - ||  || 4 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200398 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200399 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 200400 - ||  || 26 settembre 2000 || BATTeRS
|}

200401-200500 

|-
| 200401 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200402 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200403 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200404 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200405 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200406 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200407 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200408 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200409 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200410 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200411 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200412 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200413 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200414 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200415 - ||  || 27 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 200416 - ||  || 19 settembre 2000 || NEAT
|-
| 200417 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200418 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200419 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200420 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200421 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200422 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200423 - ||  || 21 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200424 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200425 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200426 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200427 - ||  || 26 settembre 2000 || NEAT
|-
| 200428 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200429 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 200430 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200431 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200432 - ||  || 4 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200433 - ||  || 6 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 200434 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200435 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200436 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200437 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200438 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200439 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200440 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200441 - ||  || 30 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 200442 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200443 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200444 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200445 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200446 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200447 - ||  || 21 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 200448 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200449 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200450 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200451 - ||  || 21 novembre 2000 || Needville
|-
| 200452 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200453 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200454 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200455 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200456 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200457 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200458 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200459 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200460 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200461 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200462 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200463 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200464 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200465 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 200466 - ||  || 29 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 200467 - ||  || 23 novembre 2000 || NEAT
|-
| 200468 - ||  || 18 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 200469 - ||  || 19 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 200470 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200471 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200472 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200473 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200474 - ||  || 15 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200475 - ||  || 15 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200476 - ||  || 17 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200477 - ||  || 19 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200478 - ||  || 19 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 200479 - ||  || 22 dicembre 2000 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 200480 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200481 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200482 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 200483 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200484 - ||  || 24 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 200485 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200486 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200487 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200488 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200489 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200490 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200491 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200492 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200493 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200494 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200495 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200496 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200497 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200498 - ||  || 19 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 200499 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 200500 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|}

200501-200600 

|-
| 200501 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200502 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200503 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200504 - ||  || 4 gennaio 2001 || McClusky, J. V.
|-
| 200505 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200506 - ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 200507 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200508 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200509 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200510 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200511 - ||  || 16 gennaio 2001 || Sposetti, S.
|-
| 200512 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200513 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200514 - ||  || 17 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 200515 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200516 - ||  || 30 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200517 - ||  || 26 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 200518 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 200519 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200520 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200521 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200522 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200523 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 200524 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200525 - ||  || 1 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 200526 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200527 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200528 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200529 - ||  || 16 febbraio 2001 || Klet
|-
| 200530 - ||  || 18 febbraio 2001 || Korlević, K.
|-
| 200531 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200532 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200533 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200534 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200535 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 200536 - ||  || 19 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 200537 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 200538 - ||  || 2 marzo 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 200539 - ||  || 3 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 200540 - ||  || 14 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 200541 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 200542 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 200543 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 200544 - ||  || 27 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 200545 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 200546 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 200547 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 200548 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 200549 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 200550 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 200551 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 200552 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 200553 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 200554 - ||  || 16 maggio 2001 || NEAT
|-
| 200555 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 200556 - ||  || 25 maggio 2001 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 200557 - ||  || 24 maggio 2001 || Broughton, J.
|-
| 200558 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 200559 - ||  || 18 giugno 2001 || NEAT
|-
| 200560 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 200561 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 200562 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 200563 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 200564 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 200565 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 200566 - ||  || 27 luglio 2001 || Broughton, J.
|-
| 200567 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 200568 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 200569 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 200570 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 200571 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 200572 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 200573 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 200574 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 200575 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 200576 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 200577 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 200578 Yungchuen ||  || 23 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 200579 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 200580 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 200581 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 200582 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 200583 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 200584 - ||  || 31 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 200585 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 200586 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 200587 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 200588 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 200589 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200590 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200591 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200592 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200593 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200594 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200595 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200596 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200597 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200598 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 200599 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 200600 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|}

200601-200700 

|-
| 200601 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200602 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200603 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200604 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200605 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200606 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200607 - ||  || 7 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 200608 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 200609 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 200610 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 200611 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200612 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200613 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200614 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200615 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200616 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200617 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200618 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200619 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 200620 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200621 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200622 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200623 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200624 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200625 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 200626 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200627 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200628 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200629 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200630 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200631 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200632 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200633 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200634 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200635 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200636 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200637 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200638 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200639 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200640 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200641 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200642 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200643 - ||  || 27 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200644 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200645 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200646 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 200647 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 200648 - ||  || 6 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200649 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200650 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200651 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200652 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200653 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200654 - ||  || 14 ottobre 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 200655 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200656 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200657 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200658 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200659 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200660 - ||  || 14 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 200661 - ||  || 14 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 200662 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200663 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200664 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200665 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200666 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200667 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200668 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200669 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200670 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200671 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 200672 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200673 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200674 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200675 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200676 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200677 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200678 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200679 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200680 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200681 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200682 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200683 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200684 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200685 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 200686 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200687 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 200688 - ||  || 19 ottobre 2001 || Nacogdoches
|-
| 200689 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200690 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200691 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200692 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200693 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200694 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200695 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200696 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200697 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 200698 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 200699 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200700 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|}

200701-200800 

|-
| 200701 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200702 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200703 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200704 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200705 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200706 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200707 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200708 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200709 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200710 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200711 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200712 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200713 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200714 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200715 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200716 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 200717 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200718 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200719 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200720 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 200721 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200722 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200723 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200724 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200725 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200726 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200727 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200728 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200729 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200730 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200731 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200732 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200733 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200734 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200735 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200736 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200737 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200738 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200739 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200740 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200741 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200742 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200743 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200744 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200745 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200746 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200747 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200748 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 200749 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 200750 Rix ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 200751 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200752 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200753 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200754 - ||  || 27 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200755 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200756 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200757 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200758 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200759 - ||  || 17 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 200760 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200761 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 200762 - ||  || 4 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200763 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200764 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200765 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200766 - ||  || 8 dicembre 2001 || Boffin, H. M. J.
|-
| 200767 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200768 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200769 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200770 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200771 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200772 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200773 - ||  || 7 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 200774 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200775 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200776 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200777 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200778 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200779 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200780 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200781 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200782 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200783 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200784 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200785 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200786 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200787 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200788 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200789 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200790 - ||  || 14 dicembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 200791 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200792 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200793 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200794 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200795 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200796 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200797 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200798 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200799 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200800 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

200801-200900 

|-
| 200801 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200802 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200803 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200804 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200805 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200806 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200807 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200808 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200809 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200810 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200811 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200812 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200813 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200814 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200815 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200816 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200817 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200818 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200819 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200820 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200821 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200822 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200823 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200824 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200825 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200826 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200827 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200828 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200829 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200830 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200831 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200832 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200833 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200834 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200835 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200836 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200837 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200838 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200839 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200840 - ||  || 9 dicembre 2001 || Sheppard, S. S.
|-
| 200841 - ||  || 5 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 200842 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200843 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200844 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200845 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200846 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200847 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200848 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200849 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200850 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200851 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200852 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200853 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200854 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200855 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200856 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200857 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200858 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200859 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200860 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200861 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200862 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200863 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200864 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200865 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200866 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200867 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200868 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200869 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200870 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200871 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200872 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200873 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200874 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200875 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200876 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200877 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200878 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200879 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200880 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200881 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200882 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200883 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200884 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 200885 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 200886 - ||  || 10 gennaio 2002 || Roe, J. M.
|-
| 200887 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 200888 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 200889 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 200890 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200891 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200892 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 200893 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 200894 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 200895 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200896 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200897 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200898 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200899 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200900 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|}

200901-201000 

|-
| 200901 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200902 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200903 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200904 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200905 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200906 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200907 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200908 - ||  || 9 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 200909 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200910 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200911 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200912 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200913 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200914 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200915 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200916 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200917 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200918 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200919 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200920 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200921 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200922 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200923 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200924 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200925 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200926 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200927 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200928 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200929 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200930 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200931 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200932 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200933 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200934 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200935 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200936 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200937 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200938 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200939 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200940 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200941 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200942 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200943 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 200944 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200945 - ||  || 7 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 200946 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200947 - ||  || 20 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 200948 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200949 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200950 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200951 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200952 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200953 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200954 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200955 - ||  || 17 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 200956 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 200957 - ||  || 6 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 200958 - ||  || 8 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 200959 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 200960 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200961 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200962 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200963 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200964 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200965 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 200966 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200967 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200968 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200969 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200970 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200971 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200972 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200973 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200974 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200975 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200976 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200977 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200978 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200979 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200980 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200981 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200982 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200983 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200984 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200985 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200986 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200987 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200988 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200989 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200990 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200991 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200992 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200993 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200994 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200995 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200996 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200997 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200998 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 200999 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 201000 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0200001